Hertnid ist der Name folgender Personen:

 Hertnid von Stein (* um 1427; † 1491), Bamberger Domherr und Kunstmäzen
 Hartnid III. (Wildon) (Hertnid, Hertnit, Hertneid; * wohl 1246; † um 1302), steirischer Ministeriale